Denkmäler nach Straßen geordnet: A | B | D | E | F | G | H | L | M | P | R | S | W 

|}

Weblinks 

Rath/Heumar
Baudenkmaler Koln RathHeumar